Midway (que puede traducirse como ”a mitad de camino”) puede referirse a:

Islas Midway, también llamadas atolón Midway, un atolón de coral en el océano Pacífico central, en posesión de los Estados Unidos.

Militar 
Batalla de Midway, una decisiva batalla naval de la II Guerra Mundial.
Clase Midway, una clase de portaaviones denominada en honor de la batalla anterior.
USS Midway (CV-41), un antiguo portaaviones de la Marina de los Estados Unidos.

Lugares

Canadá
Midway (Columbia Británica), una ciudad en la región de West Kootenai.
Midway (Nuevo Brunswick), en Nuevo Brunswick.
The Midway (Toronto), una antigua comunidad anexionada a Toronto en 1909.

Reino Unido
Midway, Derbyshire, un suburbio de Swadlincote, South Derbyshire.

Estados Unidos
Aeropuerto Internacional Midway, en Chicago, Illinois
Midway (Colorado), una comunidad incorporada del condado de El Paso
Midway (Delaware), un área incorporada al condado de Sussex
Midway (Georgia), una ciudad en el condado de Liberty
Midway (Hardwick), una antigua comunidad en el condado de Baldwin, Georgia
Midway (Kansas), una comunidad incorporada a Crawford County
Midway (Nebraska), en el Great Platte River Road
Midway (Nuevo Mexico), lugar en el condado de Chaves
Midway (Carolina del Norte), lugar en el condado de Davidson
Midway (Ohio), un pueblo en Range Township, condado de Madison
Midway (Oklahoma), comunidad en Oklahoma
Midway (Carolina del Sur), en la autopista 903 de Carolina del Sur
Midway (Dakota del Sur), en el condado de Minnehaha
Midway (Texas), una ciudad en el condado de Madison
Midway (Utah), una ciudad en el condado de Wasatch
Midway (Washington), en la ruta estatal 516
Midway (Wisconsin), una comunidad en el condado de La Crosse
Unkversidad de Midway, un instituto de artes en Midway, Kentucky
Midway State Park, en Maple Springs, Nueva York

Personas
Midway (artista), productor musical neerlandés

Artes, entretenimiento y media

Juegos
Midway (juego de 1964), un juego de mesa de Avalon Hill basado en la batalla
Midway (juego de 1991), una versión moderna del juego anterior
Midway Games, un desarrollador de videojuegos

Oras artes
La batalla de Midway (película de 1976), una película sobre la batalla, dirigida por Jack Smight
Midway (película de 2019), película sobre la batalla dirigida por Roland Emmerich
Midway (Stargate Atlantis), un episodio de Stargate Atlantis
"Midway", una canción de Sabaton del álbum  Coat of Arms

Véase también 
Medway (desambiguación)